Elassystremma är ett släkte av mångfotingar. Elassystremma ingår i familjen Ammodesmidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Banddubbelfotingar
Elassystremma